Hsin-chien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinjian (ort), Hunan, 
 Changleng, ort, Jiangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar